Яа́на Хямяля́йнен (, в замужестве Яа́на Лаури́кка, ; ) — финская кёрлингистка.

Достижения 
 : золото (1999, 2000, 2001).
 : золото (2008, 2009, 2011), серебро (2014).
 : золото (2009, 2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Начала заниматься кёрлингом в 1990 году.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Финляндии
Чемпионы Финляндии по кёрлингу